Ichtratzheim ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass).

Bevölkerungsentwicklung

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Bas-Rhin. Flohic Editions, Band 1, Charenton-le-Pont 1999, ISBN 2-84234-055-8, S. 367–368.

Weblinks 

 https://www.ichtratzheim.fr/

Ort in Grand Est
Ersterwähnung 1140